Wojnica  – miejscowość w obwodzie rówieńskim na Ukrainie
 Wojnica – miejscowość w obwodzie wołyńskim na Ukrainie
 wojnica (Arma) – rodzaj pluskwiaków z rodziny tarczówkowatych
 wojnica (Harpyia) – rodzaj motyli z rodziny garbatkowatych